Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2011 vond plaats van 13 tot en met 18 juni 2011 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 37e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2011. Er werd gespeeld op een ondergrond van gras.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel. Titelverdedigster Jekaterina Makarova kwam niet verder dan de tweede ronde, waar ze werd verslagen door de latere finaliste Petra Kvitová. De als eerste geplaatste Vera Zvonarjova bereikte de kwartfinale, waar ze werd uitgeschakeld door nummer zeven van de plaatsingslijst, Samantha Stosur. Het zesde reekshoofd Marion Bartoli uit Frankrijk won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Tsjechische Petra Kvitová in drie sets. Bartoli wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste op gras.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters nam Rennae Stubbs niet aan het toernooi deel. Haar partner van vorig jaar, de Amerikaanse Lisa Raymond, had zich nu met landgenote Liezel Huber ingeschreven, en zij stonden als tweede op de plaatsingslijst – zonder setverlies wisten zij de finale te bereiken. Daar troffen zij het als eerste geplaatste duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik, dat tijdens de vorige editie de finale had verloren. Deze keer slaagden Peschke/Srebotnik er eenvoudig (6–3 en 6–0) in om de titel te grijpen. Het was hun vijfde toernooioverwinning tezamen, de eerste op gras.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2011
Eastbourne